Société photographique japonaise ()
 Société photographique japonaise (1924-)
 Société photographique japonaise (1951-)